Throphu bezeichnet:

 Throphu-Kagyü, eine der acht kleinen Schulen der Kagyü-Schultradition des tibetischen Buddhismus
 Throphu Chamchen Chöde, das Gründungskloster der Throphu-Kagyü-Schule